Константин Валериевич Белошапка (род. 26 мая 1992, Москва) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 26 мая 1992 года в Москве.

В 2014 году окончил Театральный институт им. Щукина, мастерскую Владимира Иванова.

Актёр Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова с 2014 года, сыграл в ряде спектаклей.

Театральные работы

Дипломные спектакли 
 Пигва — «Сон в летнюю ночь», У. Шекспир (реж. П. Сафонов);
 Николас — «Кухня», А. Уэскер (реж. К. Пирогов).

Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова 
 Стефан — «Кот в сапогах», Ш. Перро (реж. В. Иванов);
 Роберт — «Мадемуазель Нитуш», по мотивам оперетты Эрве (реж. В. Иванов) (архив);
 Странник — «Пристань», по мотивам произведений Б. Брехта, И. А. Бунина, Ф. М. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. С. Пушкина, Э. де Филиппо (реж. А. Дзиваев, В. Ерёмин, В. Иванов, А. Кузнецов) (архив);
Мальчик — «В ожидании Годо» (реж. В. Бельдиян) (архив);
 Алехандро Ариас — «Фрида. Жизнь в цвете» (реж. Л. Абу — аль — Кишек) (архив);
 Кузьма Балясников — «Сказки старого Арбата» (реж. Е. Симонова) (архив);
 Питер Ван Даан — «Дневник Анны Франк»(реж. Е. Симонова);
 Том Феннел — «Театр» (реж. О. Субботина);
 Лауренсьо — «Дурочка» (реж. А. Шульев)

Театр С.А.Д. 
Щелкунчик – «Щелкунчик в стиле стимпак», по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».(архив)

Работы в кино 
 2012 — Жизнь и судьба — эпизод
 2013 — Кодекс чести — 6 (23 серия) — сапёр
 2014 — Восьмидесятые — 4 — эпизод
 2014 — Деревенщина — Толик
 2014 — Луна — Филипп Назаров
 2014 — Музаика — эпизод
 2015 — Тихий Дон — Андреян
 2016 — Обещание — Тимур
 2017 — Детективы А. Малышевой. Фильм 3: Трюфельный пес королевы Джованны — Марк
 2017 — Отель Элеон — сезон 2-3 — Алексей Зуенок
 2017 — Со дна вершины — Константин Корольков
 2018 — Гранд — сезон 1-3 — Алексей Зуенок
 2018 — Крепкая броня — Василий Русаков
 2018 — Ласточка — Андрей
 2018 — Ненастье — эпизод
 2018 — Соседи 1-5 — Михаил
 2019 — Одесский пароход — эпизод
 2019 — По законам военного времени — 3 — Григорий Мавродаки
 2020 — В шаге от рая — Роман
 2020 — Тонкие материи — Владимир
 2020 — Колл — центр — эпизод
 2021 — Бывшая — Александр
 2021 — Приворот. Чёрное венчание — Кирилл
 2021 — Готовы на все — Антон
 2021 — Перекати — поле — Владимир Никодимов
 2021 — Света с того света — 2 — Максим Подгорный
 2022 — Наследие — Иван
 2022 — Стая — Андрей

Примечания

Ссылки 
 Константин Белошапка

Актёры по алфавиту
Актёры XXI века
Актёры России
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова